Srebotnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Alojz Srebotnjak (1931–2010), slowenischer Komponist und Musikpädagoge
 Dubravka Tomšič Srebotnjak (* 1940), slowenische Pianistin
 Martin Srebotnjak (* 1972), slowenischer Regisseur